Акмянский камень () — природный гигантский камень, памятник природы на окраине села Акмяне, на территории Расейнского района в Литве.

Камень неправильной формы, размером 4,5×4 м, высотой 2,2 м (по другим сведениям — размером 4,6 × 4,48 м, высотой 2,43 м).

Согласно предложениям, камень использовался язычниками в их обрядах.

История 
В 1808 году заботами помещицы Контримене на самой высокой каменной площадке камня была установлена ​​деревянная часовня со статуями святых, которая впоследствии несколько раз обновлялась.

Акменский камень до 1930-х годов посещали многочисленные паломники, молились в часовне, жертвовали деньги. Считалось, что вода близ протекающей реки Сандравы имеет целебные свойства.

В 2012 году часовня на камне пострадала от штормового ветра. Восстановление и реконструкция часовни были закончены в 2014 году.

Литература 
Vykintas Vaitkevičius. Akmenės akmuo. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). — Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. 232 psl.

Примечания

Ссылки 
 Akmenės koplytėlė ant akmens
 

Памятники природы Литвы
Расейнский район